U 17 steht für:
 eine Altersklasse im Sport; siehe Alters- und Leistungsklassen (Sport)
 eine Essener U-Bahn-Linie, siehe Stadtbahn Essen

U 17 bezeichnet mehrere U-Boote:
 SM U 17 (1912–1919), ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 17 (k.u.k Marine) (1915–1919), ein U-Boot der österreichisch-ungarischen Marine
 U 17 (Kriegsmarine) (1935–1945), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 17 (Bundeswehr) (1973–2010), ein U-Boot der U-Boot-Klasse 206 der Deutschen Marine

U17